Posrednik – casa editrice russa attiva fra il 1884 e il 1935 
 Posrednik – film russo del 1990, diretto da Vladimir Ivanovič Potapov
 Posrednik – villaggio della Polonia occidentale